The News peut faire référence à :

Journaux anglophones
 The News International, un journal pakistanais ;
 The News, un journal australien ;
 The News, un journal libérien.

Musique
 Huey Lewis and the News, un groupe américain de pop rock, originaire de San Francisco, en Californie.